Coincy kan syfta på:
 Coincy, Aisne
 Coincy, Moselle